

23-тя окрема бригада охорони громадського порядку

23-тя танкова бригада